Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Radzikowski (ujednoznacznienie)
 Bogdan Radzikowski − polski bokser
 Hubert Radzikowski − polski dziennikarz radiowy i telewizyjny
 Krzysztof Radzikowski − polski strongman
 Piotr Radzikowski − polski historyk i politolog
 Stanisław Eljasz-Radzikowski − polski malarz, lekarz, badacz historii, nazewnictwa geograficznego i kultury ludowej
 Walery Eljasz-Radzikowski − polski malarz i fotograf, popularyzator Tatr, autor przewodników
 Władysław Eljasz-Radzikowski − polski rzeźbiarz
 Wojciech Eljasz-Radzikowski − polski malarz
 Zbigniew Radzikowski − polski lekkoatleta